Randhawa ist der Familienname folgender Personen:

 Gurbachan Singh Randhawa (* 1939), indischer Hürdenläufer, Hochspringer und Zehnkämpfer
 Jyoti Randhawa (* 1972), indischer Golfspieler
 Kuljeet Randhawa (1976–2006), indische Schauspielerin
 Kulraj Randhawa (* 1980), indische Schauspielerin
 Nauraj Singh Randhawa (* 1992), malaysischer Hochspringer